Šahovske figure so poleg šahovnice del igralnega kompleta za igranje šaha.
Običajne šahovske figure so kralj, dama, trdnjava, lovec, skakač in kmet. 

V ožjem pomenu med figure ne sodi kmet. Poznamo še pojma težka figura (trdnjava ali dama) ter lahka figura (lovec ali skakač).

V različicah šaha ter problemskem šahu pa se uporabljajo tudi pravljične šahovske figure, npr. nočni jahač, kobilica, žirafa in druge.

Šah